Charles Auguste Pellat (1793-1871), jurisconsulte français ;
Edmond Pellat (1832-1907), paléontologue et géologue français ;
 Henri Pellat (1850-1909), physicien français ;
 Charles Pellat (1914-1992), islamologue français ;
 René Pellat (1936-2003), ingénieur français ;
 Patrice Pellat-Finet (1952), skieur français.